Il'inskij rajon  è un toponimo di vari rajon

Il'inskij rajon, rajon nel Kraj di Perm'
Il'inskij rajon, rajon nell'Oblast' di Ivanovo